Josep Berga i Boix, fou un pintor paisatgista català
 Josep Berga i Boada, pintor català, fill del conegut Josep Berga i Boix, de qui va seguir l'estil.
 Josep Berga i Vayreda, polític català.